A 43ª edição do concurso Miss USA foi realizada no South Padre Island Convention Center, em South Padre Island, Texas, no dia 11 de fevereiro de 1994. Na conclusão do evento, Lu Parker, da Carolina do Sul, foi coroada pela antecessora Kenya Moore, do Michigan.

O concurso foi apresentado por Bob Goen na primeira de suas três aparições e comentado por Arthel Neville e pela Miss USA 1985 Laura Harring. Doug Stone foi a atração musical.

Escolha da cidade-sede 
Esta foi a primeira de três vezes consecutivas que South Padre Island recebeu o concurso. A escolha da cidade foi anunciada em 11 de agosto de 1993.

As candidatas desembarcaram em 27 de janeiro para cumprir duas semanas de competições preliminares antes da final televisionada. Essa agenda incluiu um jantar em Matamoros, Tamaulipas, México, colocada na programação pelo prefeito e autoridades locais, que se tornou problemático quando as ações de grupos rebeldes na fronteira Estados Unidos-México colocaram em risco a segurança das candidatas. A cidade contribuiu com US$ 100 mil para a candidatura de South Padre para sediar o Miss USA, arrecadação seguida por outras cidades do Vale do Rio Grande.

Resultados

Classificações 

Miss USA 1994: Lu Parker (Carolina do Sul)
2ª colocada: Patricia Southall (Virgínia)
3ª colocada: Lynn Jenkins (Carolina do Norte)

Top 6 
Shirelle Lea Hebert (Luisiana)
Christine Friedel (Texas)
Jennifer Gareis (Nova York)

Top 12 
Kathleen Farrell (Illinois)
Shelly Lehman (Missouri)
Leah Hulan (Tennessee)
Jolene Stavrakis (Minnesota)
Carol Hovenkamp (Cansas)
Nadine Tanega (Havaí)

Premiações especiais 
Miss Simpatia: Denise White (Oregon)
Miss Fotogenia: Patricia Southall (Virgínia)

Notas de avaliação

Preliminares 

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista
     Semifinalista

Competição final 

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalistas

Importância histórica 
Este foi o primeiro ano em que todos os Estados coordenados pela RPM Productions (Luisiana, Carolina do Norte e Carolina do Sul) conseguiram classificação para as semifinais. Carolina do Norte e Carolina do Sul ficaram entre as três finalistas.
Nova York se classificou pelo segundo ano consecutivo, a primeira vez desde 1979-1980.
O Cansas se classificou pelo quarto ano consecutivo, recorde jamais ultrapassado.
A Carolina do Norte igualou sua melhor classificação anterior, obtida em 1975.
O Missouri obteve sua primeira classificação desde 1987.
Minnesota obteve sua primeira classificação desde 1980.

Candidatas 

 Alabama - Melaea Nelms
 Alasca - Dawn Stuvek
 Arizona - Jennifer Tisdale
 Arcansas - Hannah Hilliard
 Califórnia - Toay Foster
 Colorado - Kimberly Veldhuizen
 Connecticut - Mistrella Egan
 Delaware - Teresa Kline
 Distrito de Columbia - Angela McGlowan
 Flórida - Cynthia Redding
 Geórgia - Andrea Moore
 Havaí - Nadine Tanega
 Idaho - Trenna Wheeler
 Illinois - Kathleen Farrell
 Indiana - Kim Scull
 Iowa - Callie Pandit
 Cansas - Carol Hovenkamp
 Kentucky - Kim Buford
 Luisiana - Shirelle Hebert
 Maine - Colleen Brink
 Maryland - Michelle Atamian
 Massachusetts - Michelle Atamian
 Michigan - Kelly Richelle Pawlowski
 Minnesota - Jolene Stavrakis
 Mississippi - Leslie Lynn Jetton
 Missouri - Shelly Lehman

 Montana - Kelly Brown
 Nebrasca - Shawn Wolff
 Nevada - Angela Lambert
 Nova Hampshire - Kelly Zarse
 Nova Jérsei - Rosa Velez
 Novo México - Jill Vasquez
 Nova York - Jennifer Gareis
 Carolina do Norte - Lynn Jenkins
 Dacota do Norte - Amy Jane Lantz
 Ohio - Lisa Michelle Allison
 Oklahoma - Angela Parrick
 Oregon - Denise White
 Pensilvânia - Linda Chiaraluna
 Rhode Island - Raye Anne Johnson
 Carolina do Sul - Frances Louise "Lu" Parker Dacota do Sul - Tabitha Moude
 Tennessee - Leah Hulan
 Texas - Christine Friedel
 Utah - Vanessa Munns
 Vermont - Christy Beltrami
 Virgínia - Patricia Southall
 Washington - Angel Ward
 Virgínia Ocidental - Linda Bailey
 Wisconsin - Gina Desmond
 Wyoming' - Tolan Clark

 Notas sobre as candidatas 
Kathleen Farrell (Illinois) vencera o concurso Miss Illinois em 1992 e venceu um prêmio de talento como não-finalista do Miss América em 1993. Uma de suas irmãs, Monica Farrell, competiu em ambos os concursos, vencendo os títulos de Miss Florida 1985 e Miss Florida USA 1988. Sua outra irmã, Mary-Ann Farell, foi Miss New York em 1984 e semifinalista no Miss America 1985.
Leah Hulan (Tennessee) também competiu no Miss América 1993, e foi anteriormente Miss Tennessee 1992.
As candidatas que competiram no Miss Teen USA foram:
Christy Beltrami (Vermont) - Miss Vermont Teen USA 1987
RayeAnne Johnson (Rhode Island) - Miss Rhode Island Teen USA 1987
Jill Vasquez (New Mexico) - Miss New Mexico Teen USA 1988
Tabitha Moude (South Dakota) - Miss South Dakota Teen USA 1991
Jill Vasquez se tornou uma das diretoras do concurso Miss California USA em 2007.
Jolene Stravrakis (Minnesota) ficou em segundo lugar no concurso Miss Minnesota USA 1988 e ficou com o título por pouco tempo após ser descoberto que a vencedora foi presa por roubo de lojas. Ela renunciou dias depois quando foi divulgado que também fora presa pelo mesmo crime em 1986. Em 1994, ela venceu o título em seu último ano de elegibilidade depois que sua acusação foi retirada.
Amy Jane Lantz apareceu como competidora no programa Wheel of Fortune, exibido em 10 de março de 1995.
Jennifer Gareis (Nova York) atuou como Donna Logan em The Bold and the Beautiful. Ela também teve uma pequena ponta em Miss Congeniality como amante de uma competidora do concurso Miss Estados Unidos que grita na plateia.
Pat Southall (Virgínia) se casou com o ator de Bad Boys'' Martin Lawrence.

Referências

Ligações externas 

Página oficial

Miss USA
1994 nos Estados Unidos
Concursos de beleza de 1994